Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „8” („VIII”):

Polskie:
 8 Brygada Jazdy (1920–1921)
 VIII Brygada Jazdy (1921–1924)
 VIII Brygada Kawalerii (1924–1926) → XVIII Brygada Kawalerii
 8 Samodzielna Brygada Kawalerii (1926–1929)

Austro-węgierska:
 8 Brygada Kawalerii w Brnie (1897–1905) i Zagrzebiu (1905–1918)